Bulíř je české příjmení, mezi jehož nositele patří:

 Alois Bulíř (1838–1899) – architekt a stavitel, bratr Karla (1840–1917)
 Jan Bulíř (1904 – 1986) – malíř, profesor vyšší průmyslové školy v Č. Budějovicích
 Karel Bulíř (1840–1917) – učitel a redaktor v Praze, autor literatury pro mládež, bratr Aloise
 Karel Bulíř (1868–1939) – lékař převážně v Praze, popularizátor zdravotních poznatků, syn Karla (1840–1917)
 Martin Bulíř (*1969) – český lukostřelec a rekordman
 Petr Bulíř (*1966) – bývalý český fotbalista
 Michal Bulíř (*1991) – český hokejista